Kanner ist der Familienname folgender Personen:

 Alexis Kanner (1942–2003), britischer Schauspieler
 Heinrich Kanner (1864–1930), österreichischer Journalist und Zeitungsherausgeber
 Israel Zwi Kanner (1907–1978), österreichisch-israelischer Rabbiner und Schriftsteller
 Leo Kanner (1894–1981), austro-amerikanischer Kinder- und Jugendpsychiater (Kanner-Syndrom = Frühkindlicher Autismus)
 Patrick Kanner (* 1957), französischer Politiker (PS)
 Vivian Kanner (* 1970), deutsche Schauspielerin und Sängerin